Les ciutats de Finlàndia, en finlandès, kaupunki, en suec stad, són 113 municipis de Finlàndia que tenen un estatus administratiu especial, en finlandès kunta, en suec komun. Tot i que des de la reforma del 1977 no hi ha hagut cap distinció reflectida entre els municipis, encara s'utilitza el terme i els finlandesos consideren important aquesta distinció.

Per a considerar-ho una ciutat, la talla d'una ciutat no n'és l'únic criteri. Per exemple, Kaskinen, la ciutat més petita de Finlàndia té menys de 1500 habitants, al mateix temps que Nurmijärvi és un municipi que no és considerat ciutat i tot i els seus 38.000 habitants. A la pràctica, els municipis suburbans de les grans ciutats que han experimentat un creixement urbà recent sovint no s'inclouen en la llista de les ciutats i, en canvi, hi apareixen municipis de zones rurals que han patit despoblació degut a l'èxode rural.

Finlandia